Septobasidiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Septobasidiaceae i ordningen Septobasidiales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Septobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Septobasidiaceae